Moffa ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Moffa, umstrittener italienischer Universitätsprofessor für Geschichte an der Universität Teramo
 Cristina Moffa (* 1957), italienische Tänzerin, Schauspielerin und Showmasterin
 Paolo Moffa (1915–2004), italienischer Regisseur
 Silvano Moffa (* 1951), italienischer Journalist und Politiker